Il singolare dell'Heineken Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

David Ferrer era il detentore del titolo, e si è riconfermato per la terza volta consecutiva battendo in finale Philipp Kohlschreiber per 7-65, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  David Ferrer (campione)
  Philipp Kohlschreiber (finale)
  Tommy Haas (quarti di finale)
  Sam Querrey (semifinale)

  Jerzy Janowicz (primo turno)
  Jürgen Melzer (primo turno)
  Martin Kližan (primo turno)
  Thomaz Bellucci (secondo turno)

Wildcard 

  Daniel King-Turner (primo turno)
  Gaël Monfils (semifinale)

  Olivier Rochus (secondo turno)

Qualificati 

  Greg Jones (secondo turno)
  Benjamin Becker (primo turno)

  Igor Sijsling (secondo turno)
  Jesse Levine (quarti di finale)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2013
ATP World Tour 2013